Protomyzostomum är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Fedotov 1912. Enligt Catalogue of Life ingår Protomyzostomum i ordningen Myzostomida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Myzostomidae, ordningen Phyllodocida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Protomyzostomum